Dies ist eine Liste von Sternnamen. Zu den verschiedenen Aufbauprinzipien von Sternnamen siehe Sternbenennung.

Mit bloßem Auge sichtbare Sterne werden von Menschen seit Jahrtausenden mit Namen versehen. Meistens stehen sie in Zusammenhang mit den Namen und damit Bedeutungen der Sternbilder oder Asterismen, denen sie zugeordnet werden. Hierbei haben identische Sterne in verschiedenen Kulturräumen entsprechend den Asterismen auch verschiedene Namen erhalten. Für eine Auflistung ergibt sich dabei das Problem der Priorisierung und dass es, beispielsweise bei Namen aus dem arabischen Raum, einer Transkription bedarf, welche verschiedene lateinische Schreibweisen erlaubt. Um dem so drohenden Chaos verschiedener Namen und Schreibweisen entgegenzuwirken, hat die Internationale Astronomische Union (IAU) eine Liste mit Sternennamen in ASCII, also nur mit dem Stammalphabet von A bis Z, veröffentlicht. Diese haben damit einen offiziellen Charakter. Davon zu unterscheiden sind Katalogbezeichner. neben den bereits 1603 von Johann Bayer vergebenen Bayer-Bezeichnungen sind dies moderne Kataloge wie z. B. der Bright-Star-Katalog (sogenannte "HR-Nummer"), der fast alle mit bloßem Auge sichtbaren Sterne erfasst.

Offizielle Eigennamen 
Die von der IAU vergebenen Namen. Es sind bis auf zwei Ausnahmen alles nichtkompakte Sterne. ASCII-Namen, welche nicht auf einen Artikel führen, sind in Fettdruck dargestellt.

Sonstige historische Eigennamen 

Hier sind beispielsweise alle in der offiziellen Liste nicht enthaltenen Sterne gelistet, die eine heute noch gebräuchliche Bayer-Bezeichnung haben, sowie diverse Sterne mit besonderer Benennung.

Siehe auch 

 Liste der Listen von Sternen in der Wikipedia

Weblinks 

 Liste von Sternen, sortiert nach Sternbildern (/englisch)
 offizielle Liste der Internationalen Astronomischen Union – Arbeitsgruppe für Sternennamen (Working Group on Star Names – WGSN); Stand 13. Februar 2020 mit 448 Sternennamen; (englisch/div. Sprachen)

Quellen 

Sternnamen